CPP (preprocesor)
 brodawczak splotu naczyniówkowego
 ciśnienie perfuzji mózgowej
 alternatywna nazwa języka programowania C++ i rozszerzenie plików źródłowych tego języka (.cpp)